

Mitologia 
 Gorgone – mostri della mitologia greca, erano figlie di Forco e di Ceto ed abitavano nell'estremo occidente del mondo conosciuto dai greci

Persone 
 Bruno Gorgone (1958) – artista italiano
 Franco Gorgone (1908-1975) – imprenditore italiano 
 Giorgio Gorgone (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Gorgone (1801-1868) – medico e scienziato italiano 
 Pittore della Gorgone (VI secolo a.C.–VI secolo a.C.) – ceramografo attico

Pagine correlate 
Gorgoni (disambigua)